Spanien var med första gången vid olympiska sommarspelen 1900 och har skickat deltagare till de flesta spelen sedan1920. Sedan olympiska vinterspelen 1936 har Spanien varit med vid samtliga. 

Spanien bojkottade olympiska sommarspelen 1936 i Nazityskland, och likaså olympiska sommarspelen 1956 i Melbourne på grund av Sovjetunionens invasion av Ungern. 

Spanien var värdnation 1992 i Barcelona.

Medaljtabeller

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport